Strange Days (album), een muziekalbum van The Doors uit 1967
Strange Days (nummer), een nummer van dat album
Strange Days (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1995